Дэвид Хакл (род. 7 февраля 1963 года, Торонто, Онтарио) — канадский режиссёр и художник-постановщик.

Жизнь и карьера 
Хакл был дизайнером по производству и вторым режиссёром фильмов «Пила 2», «Пила 3» и «Пила 4», а также «Рипо! Генетическая опера». В своё время он вёл переговоры, чтобы стать режиссёром фильма «Пила 4», но в итоге на эту должность вернулся Даррен Линн Боусман, снявший второй и третий фильмы серии. Позже стало известно, что Хакл будет режиссёром фильмов «Пила 5» и «Пила 6», но в итоге он снял только пятый фильм. В качестве будущих проектов Хакла называлась экранизация романа «Невеста мясника», также он снял фильм по сценарию Джеффа Рихера «Под угрозой исчезновения».

Фильмография 
 Война Мэри Силлиман (1994) (художественный руководитель)
 Джерри и Том (1998) (художник-постановщик)
 Ловушка для свингеров (2001) (художник-постановщик)
 Агенты (2001) (художник-постановщик)
 Киберпресс (2002) (художник-постановщик)
 Речник (2004) (художник-постановщик)
 Выкуп: История Стэна Туки Уильямса (2004) (художник-постановщик)
 Пила 2 (2005) (художник-постановщик)
 Волки-оборотни (2006) (художник-постановщик)
 Пила 3 (2006) (второй режиссёр / художник-постановщик)
 Пила 4 (2007) (второй режиссёр / художник-постановщик)
 Рипо! Генетическая опера (2008) (второй режиссёр / художник-постановщик)
 Викинги (2008) (художник-постановщик)
 Пила 5 (2008) (режиссёр)
 Роковая пятёрка (2009) (актёр)
 Гризли (2013) (режиссёр)
 На линии огня (2015) (режиссёр)
 Дочь Волка (2019) (режиссёр)

Примечания

Ссылки 

Продюсеры Канады
Режиссёры Канады